Жан-Пиер Жабуй () е бивш пилот от Франция от световния шампионат на Формула 1.

Печели 2 пъти през 1979 г. за голямата награда на Франция с Рено и през 1980 за Голямата награда на Австрия пак с Рено, има и шест пол позиции и 21 точки.

Жабуй също така се е състезавал в 24-те часа на Льо Ман от края на 60-те до началото на 90-те години, карайки за Алпин, Матра, Заубер и Пежо, като постига четири 3-ти места през 1973, 1974, 1992 и 1993. Жабуй е и един от пилоти от Формула 1, който работи като инженер.

Резултати от Формула 1 

Френски пилоти от Формула 1
Парижани